Симеон Точукву Нванкву (; родился 7 мая 1992, Онича, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Салернитана», играющий на правах аренды за «Беневенто». Выступал за сборную Нигерии. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Нванкву — воспитанник португальского клуба «Портимоненсе». 21 августа 2011 года в матче против «Морейренсе» он дебютировал в Сегунда лиге. 27 августа в поединке против «Навала» Симеон забил свой первый гол за «Портимоненсе». Летом 2013 года Нванкву перешёл в «Жил Висенте». 18 августа в матче против «Академики» он дебютировал в Сангриш Лиге. 28 сентября 2014 года в поединке против «Боавишты» Симеон забил свой первый гол за «Жил Висенте». В 2015 году клуб вылетел из элиты, но игрок остался в команде. В следующем сезоне Симеон с 20 мячами стал лучшим бомбардиром Сегунда лиги.

Летом 2016 года Нванкву перешёл в итальянский «Кротоне». 21 августа в матче против «Болоньи» он дебютировал в итальянской Серии A. 26 сентября в поединке против «Аталанты» Симеон забил свой первый гол за «Кротоне».

Международная карьера 
28 мая 2018 года в товарищеском матче против сборной ДР Конго Нванкво дебютировал за сборную Нигерии.

В 2018 году Нванкво принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Хорватии и Аргентины.

Статистика

Клубная

Достижения 
Индивидуальные
 Лучший бомбардир Сегунда лиги: 2015/16 (20 голов)
 Лучший бомбардир Серии B: 2019/20 (20 голов)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Profile at Calciozz
 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Портимоненсе»
Игроки ФК «Жил Висенте»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Беневенто»